«Tribunal europeo» - o «Corte europea» - puede referirse a:

Tribunales 
Tribunales del ámbito europeo, tanto de la Unión Europea como de otras organizaciones internacionales:
 Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de las Comunidades Europeas o Tribunal Europeo de Justicia.
 Tribunal de Justicia de Primera Instancia de la Unión Europea.
 Tribunal de Cuentas Europeo.
 Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo, dependiente del Consejo de Europa.
 Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio, dependiente de la Asociación Europea de Libre Comercio.

Véase también 
 Tribunal, .